Ленингра́дский проспе́кт — название проспектов в различных населённых пунктах бывшего СССР.

Улицы 
 Ленинградский проспект — проспект в Ангарске.
 Ленинградский проспект — проспект в Архангельске.
 Ленинградский проспект — проспект в Выборге.
 Ленинградский проспект — проспект в Железногорске Красноярского края.
 Ленинградский проспект — проспект в Кемерове.
 Ленинградский проспект — проспект в Москве.
 Ленинградский проспект — проспект в Нижнем Тагиле.
 Ленинградский проспект — проспект в Омске.
 Ленинградский проспект — проспект в Ярославле.

Прочее 
 «Ленинградский проспект» — пьеса Исидора Штока.

См. также 
 Ленинградская площадь
 Ленинградская улица
 Ленинградский мост
 Ленинградское шоссе

Примечания